Det andra Ryssland kan syfta på:

 Det andra Ryssland - en oppositionell koalition av oregistrerade rörelser, som var särskilt aktiv 2006-2009
 Det andra Ryssland (parti) - ett parti som bildades av medlemmar i Nationalbolsjevikiska partiet år 2010, efter det sistnämnde blev förbjudet.